Kevin es un nombre común masculino de origen irlandés. Es el nombre de pila varias personas. 

Kevin puede también referirse a los siguientes personajes ficticios:

 Primo Kevin, del musical Tommy, interpretado por Paul Nicholas.
 Kevin, de las historias de Sin City de Frank Miller.
 Kevin, uno de los cómplices del Conde Olaf en Una serie de eventos desafortunados de Lemony Snicket.
 Kevin, del juego Suikoden IV de Konami.
Kevin, un personaje de la serie animada Ed, Edd n Eddy.
 Kevin, una grúa móvil del programa infantil Thomas y sus amigos.
 Kevin, un ave no voladora de la película animada de Disney y Pixar Up.
 Kevin McCallister, personaje principal de la comedia Home Alone, interpretado por Macaulay Culkin.
 Kevin, un minion en la comedia animada Despicable Me.
Kevin Tran, un profeta de la serie televisiva de misterio estadounidense ''Supernatural.